Los términos «niña», «niñas», «la niña» o «las niñas» pueden referirse a:

Concepto 
 Una niña es una criatura humana de género femenino que no ha alcanzado la pubertad.

Historia 
 La Niña, una de las carabelas de Cristóbal Colón en su primer viaje a América.

Meteorología 
 La Niña, fenómeno meteorológico.

Usos 
 La niña del ojo, otra forma de denominar a la pupila.

Toponimia 
 La Laguna de La Niña, en el norte del Perú.
 La Aurora (Est. La Niña), localidad argentina del partido de Nueve de Julio, provincia de Buenos Aires.
 Estación La Niña, estación ferroviaria ubicada en dicha localidad.

Personajes 
 La Niña de los Peines (1890-1969), cantaora de flamenco.
 La Niña de La Puebla, Dolores Jiménez Alcántara (1909-1999), cantaora de flamenco y de copla andaluza.
 Niña Pastori, nombre artístico de María Rosa García García (1978-), cantaora de flamenco.

Música 
 Niña, banda mexicana de indie rock formada en 1996.

Cine y televisión 
 La niña de la mochila azul, película mexicana.
 La niña de tus ojos, una película de cine española dirigida por Fernando Trueba.
 La Niña, serie de televisión colombiana de 2016.